Jorge Ramírez peut désigner :

 Jorge Chica Ramírez (1952-2020), footballeur et neurochirurgien équatorien ;
 Jorge Ramírez Cardozo (né en 1955), footballeur péruvien ;
 Jorge Quiroga Ramírez (né en 1960), homme d'État bolivien ;
 Jorge Ramírez Tabacchi (né en 1975), footballeur péruvien ;
 Jorge Luis Ramírez (né en 1977), footballeur cubain.